Тайчжоу — название городских округов в Китае:
 Тайчжоу (Цзянсу) (泰州)
 Тайчжоу (Чжэцзян) (台州)